Сегунда Лига 2009/2010 годов () — 20-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 16 августа 2009 года и закончился 8 мая 2010 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сегунда 2009/10 на rsssf.com

2009/2010
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2009 году
Спорт в Португалии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010